Хи́нтикка () — финская фамилия. Известные носители:

  (1920—2016) — финский математик.
 Хинтикка, Яакко (1929—2015) — финский философ, математик и педагог.